Shaheed Minar signifie monument aux martyrs en Bengali et en Hindi. Deux monuments portent ce nom au Bangladesh :

 Shaheed Minar (Dhaka) en mémoire des victimes du Mouvement pour la Langue construit une première fois en 1952, puis reconstruit plusieurs fois avec des architectures différentes ;
 Shaheed Minar (Calcutta) était un monument de l'empire britannique (1841), puis rénové et rebaptisé en 1969 en mémoire des victimes du Mouvement pour l'indépendance de l'Inde.